Роканкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Роканкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Роканкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос